Список самых населённых городов Европейского союза включает в себя города Европейского союза с населением более 500 тыс. жителей. Столицы выделены жирным шрифтом.

Примечания 

География Европейского союза
Евросоюз
Списки:Европейский союз
Статистические данные